El término Baile hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Baile, arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente con música, como una forma de expresión y de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. 
 Baile (Cargo foral) o batle era un cargo de los estados de la Corona de Aragón, encargado de todo lo relativo a los bienes del rey
 El baile, obra teatral escrita por el director de cine Edgar Neville